Lincolnville kan syfta på:

 Lincolnville, Kansas
 Lincolnville, Maine
 Lincolnville, South Carolina